Lex (latinsky zákon) může označovat:

pojmenování konkrétního zákona (souboru zákonů)
 Lex Beneš – zákon o zásluhách Edvarda Beneše (2004)
 Lex Babiš – novela zákona o střetu zájmů (2017)
 Lex Havel – zákon o zásluhách Václava Havla (2012)
 Lex Hlinka – označení dvou zákonů (1939 a 2007) o zásluhách Andreje Hlinky
 Lex Mareš – zákon, který dovršil rozdělení Karlovy univerzity na českou a německou univerzitu (1920)
 Lex Masaryk – zákon o zásluhách Tomáše Garigue Masaryka (1930)
 Lex mercatoria – systém principů a norem práva mezinárodního obchodu
 Lex Nokia – zákon, který umožnil finským zaměstnavatelům sledovat elektronickou komunikaci zaměstnanců (2009)
 Lex Parma – zákon o užívání češtiny a němčiny v úředním styku v zemi Moravské (1905)
 Lex Perek – zákon o školní příslušnosti dětí v zemi Moravské podle národnosti (1905)
 Lex Prášek – zákon o střetu zájmů (1924)
 Lex Schwarzenberg – zákon o konfiskaci majetku hlubocké větve rodu Schwarzenbergů (1947)
 Lex Štefánik – zákon o zásluhách Milana Rastislava Štefánika (1990)
 Lex Romana Visigothorum – vizigótský soupis římského práva (506)
 Lex Salica – soupis franského zvykového práva (507–511)

jméno
 Lex Barker (1919–1973) – americký herec
 Lex Luthor – fiktivní komiksová postava, antagonista Supermana
 Lex Luger (* 1958) – americký wrestler a fotbalista

ostatní
 Lex (software) – program sloužící pro generování lexikálních analyzátorů
 lex (lingvistika) – realizace lexému
 Sdružení LEX – Sdružení legálních držitelů střelných zbraní

Externí odkazy